Пётр Слюсаренко:
 Слюсаренко, Пётр Константинович (1912 — ?) — советский дипломат.
 Слюсаренко, Пётр Тимофеевич (1928 — ?) — Герой Социалистического Труда.